Panache peut faire référence à :

Arts 
 Panache, une revue royaliste illustrée bimensuelle (1904-1914) ;
 un panache, un faisceau de plumes  (comme le  panache blanc d'Henri IV) ;
 Panache, un film documentaire québécois réalisé par André-Line Beauparlant en 2006.

Sciences 
 un panache, une remontée d'un matériau mantellique profond ;
 un panache, une masse d'air se distinguant de l'air environnant par une température ou une composition très différente ;
 le panache, terme québécois désignant les bois des cervidés ;
 un panache, une surface triangulaire du pendentif d'une voûte ;
 un panache volcanique, une sorte de nuage formés des éjections lors d'une éruption volcanique.

Hydrologie 
 Rivière au Panache, un affluent de la rivière Wetetnagami dans Senneterre, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Autres 
 le panache blanc d'Henri IV, un emblème ;
 un panaché, une boisson mélangeant moitié bière et moitié limonade ;
 Panach’, le nom d'une version commercialisée de cette boisson ;
 le panache (ou panaché de combat français), un sport de combat français ;
 le projet PANACHE, un projet de coopération franco-anglais concernant les aires marines protégées de la Manche ;
 Panache, un logiciel de simulation 3D de mécanique des fluides dédié à la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants.